Paul Benoit peut désigner :
 Dom Paul Benoit (1850-1915), un écrivain, un missionnaire colonisateur, un prêtre et un professeur canadien ;
 Dom Paul Benoit (1893-1979), un moine, un organiste et un compositeur à l'Abbaye St. Maurice et St. Maur à Luxembourg-Clervaux.